Шуцман ():
 Шуцман — член шуцманшафта («охранных команд») Германской Империи и Веймарской республики с середины XIX века.
 Шуцман — работник охранной полиции нацистской Германии.
 Шуцман — член шуцманшафта («охранных команд») нацистской Германии.

Фамилия 
Фамилия немецкого происхождения.
 Шуцманы — братья, русские архитекторы:
 Шуцман, Михаил Сергеевич (1861—1905)
 Шуцман, Николай Сергеевич (1864—1937)
 Шуцман, Сергей Сергеевич (1869—?)

Ссылки 
 Шуцманы, братья, архитекторы